Daucus gouani är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Fredrik Nyman. Daucus gouani ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
gouani